Pavlos av Grekland, född 20 maj 1967 på slottet Tatoi utanför Aten, som kronprins av Grekland, är näst äldsta barn och äldste son till kung Konstantin II av Grekland och dennes drottning Anne-Marie av Danmark. Pavlos upphörde att vara kronprins 1974 i samband med monarkins avskaffande i Grekland. Han är dock alltjämt prins av Danmark.

Giftermål och barn 
Pavlos gifte sig 1 juli 1995 med Marie-Chantal Miller, född 17 september 1968. De har fem barn:
 Maria-Olympia, född 25 juli 1996
 Konstantin-Alexios, född 29 oktober 1998
 Achileas Andrea, född 12 augusti 2000
 Odysseas Kimon, född 17 september 2004
 Aristidis-Stavros, född 29 juni 2008

Anfäder

Referenser

Noter

Externa länkar

Grekiska prinsar
Huset Glücksburg
Födda 1967
Män
Levande personer
Alumner från Edmund A. Walsh School of Foreign Service